

Architettura 
 Prasat – in lingua thaï e khmer significa palazzo, castello o tempio
 Prasat Kravan – tempio induista ad Angkor in Cambogia
 Prasat Mueang Tam – tempio khmer della provincia di Buri Ram in Thailandia
 Prasat Preah Vihear – tempio induista in Cambogia

Geografia 
 Distretto di Prasat – distretto della provincia di Surin in Thailandia